Octopus — седьмой студийный альбом британской синтипоп-группы The Human League, изданный лейблом EastWest Records в 1995 году. Octopus стал первым коммерчески успешным альбомом после относительно неудачных альбомов Crash и Romantic?

Об альбоме 
После падения популярности группа вновь издала новый альбомом в 1995 году. В записи принимал участие клавишник Tears for Fears Иэн Стэнли, Рассел Деннет и Нил Саттон. Бывший гитарист группы Джо Коллис также принял участие в записи диска и вместе с Филипом Оки написал одну композицию. Песни «Tell Me When», «Filling Up with Heaven» и «One Man in My Heart» были изданы синглами. «Tell Me When» и «One Man in My Heart» стали хитами и попали в UK Singles Chart, первый сингл занял шестое место, а второй — тринадцатое. В США «Tell Me When» поднялся до тридцать первой позиции. Однако третий сингл «Filling Up with Heaven» и сам альбом не были такими же успешными как «Tell Me When» и «One Man in My Heart». Соответственно, лейбл EastWest Records расторг контракт с группой. «One Man in My Heart» остается одной из немногих песен коллектива, где вокал исполняет исключительно Сьюзан Эн Салли. Трек «These Are the Days» был издан в качестве промосингла.

Octopus был продан тиражом в 80 000 копий в Великобритании. Британская ассоциация производителей фонограмм присвоила диску золотой статус.

Список композиций 
Сторона 1

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Octopus на discogs.com

Альбомы East West Records
Альбомы The Human League
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы на английском языке